Società Sportiva Dilettantistica Sangiorgese (fondata come Unione Sportiva Sangiorgese) –  società di calcio di Porto San Giorgio, comune della provincia di Fermo, nelle Marche
 Unione Sportiva Sangiorgese – società di pallacanestro di Porto San Giorgio, comune della provincia di Fermo, nelle Marche
 Unione Sportiva Sangiorgese – società polisportiva di San Giorgio su Legnano, comune della città metropolitana di Milano, in Lombardia